A scutum latinul egy pajzstípust jelent.

 Scutum; római védőeszköz
 Pajzs csillagkép